World Matchplay 1955 var en snookerturnering som av de flesta blivit ansedd som det "riktiga" världsmästerskapet i snooker, efter att förbundets officiella VM-turnering lagts ned 1952. World Matchplay organiserades i samarbete med spelarna själva, och samlade de allra bästa spelarna, dock ej Joe Davis som gjorde sin sista VM-turnering 1946, men fortfarande tillhörde världseliten.

I finalen möttes två engelsmän: Trefaldige världsmästaren och likaledes trefaldige World Matchplay-vinnaren Fred Davis (yngre bror till Joe), och den blivande dominanten på 1960-talet John Pulman. Det blev Davis som vann den jämna finalen med 37-34.

Finalen hölls i Blackpool, England, Storbritannien.

Resultat

Källor 
 ArmchairGM - 1955 World Snooker Championship
 A brief history of the World Professional Championship

1955 i Storbritannien
Sportåret 1955
VM i snooker
Sport i Blackpool